La Pro Basketball League 2016-2017, nota anche come EuroMillions Basketball League 2016-2017, è stata la 90ª edizione del massimo campionato belga di pallacanestro maschile. Detentore del titolo è l'Ostenda.

Regular season

Playoff

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2016
Pallacanestro nel 2017
2016-2017